Бори́с Бори́сов:
 Борисов, Борис (1984) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Борисов, Борис Алексеевич (1903—1981) — первый секретарь Севастопольского горкома ВКП(б).
 Борисов, Борис Андрианович (1910—1998) — Председатель Президиума ТПП СССР.
 Борисов, Борис Николаевич (1947—2010) — советский и российский актёр.
 Борисов, Борис Самойлович (1872—1939) — русский и советский актёр.
 Борисов, Борис Степанович (1917—1973) — Герой Советского Союза.